Тревино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тревино, Ли (род. 1939) — американский профессиональный гольфист.
 Тревино, Майкл (род. 1985) — американский киноактёр.